Oxitocina, hormona dels mamífers que actua com a neurotransmissor en el cervell
 .oxt també és l'extensió dels fitxers de les extensions d'OpenOffice.org